Теорема Оре — результат в теории графов, доказанный в 1960 году норвежским математиком Ойстином Оре. Теорема даёт достаточное условие для того, чтобы граф был гамильтоновым, по существу утверждая, что граф с «достаточно большим числом рёбер» должен содержать гамильтонов цикл. В частности, теорема рассматривает суммы степеней пар несмежных вершин — если каждая такая пара в сумме даёт как минимум общее число вершин графа, граф является гамильтоновым.

Формальное утверждение 
Пусть  — (конечный и простой) граф с  вершинами. Обозначим через  степень вершины  в , то есть число инцидентных вершине  рёбер. Теорема Оре утверждает, что если

  для любой пары несмежных вершин  и  графа , (*)

то  является гамильтоновым.

Доказательство 
Утверждение эквивалентно тому, что любой негамильтонов граф  нарушает условие (*). Пусть  — негамильтонов граф с  вершинами. Пусть граф  образован из  путём добавления по одному рёбер, не образующих гамильтонов цикл, пока есть возможность такие рёбра добавлять. Рассмотрим любые две несмежные вершины  и  графа . Добавление ребра  в  создаёт по меньшей мере один гамильтонов цикл, а рёбра, отличные от  в этом цикле, должны образовывать гамильтонов путь  в  с  и . Для каждого индекса  в диапазоне , рассмотрим два возможных ребра в  из  в  и из  в . Максимум одно из этих рёбер может присутствовать в , поскольку в противном случае цикл  был бы гамильтоновым. Таким образом, общее число рёбер, инцидентных  или , не превосходит числа возможных , что равно . Поэтому  не удовлетворяет условию (*), которое требует, чтобы общее число рёбер () было больше или равно . Поскольку степени вершин  не превосходят степеней в , то  также не удовлетворяет требованию (*).

Алгоритм 
Палмер описывает следующий простой алгоритм построения гамильтонового цикла в графе, удовлетворяющем условию Оре.

 Выстроим вершины в цикл произвольным образом, игнорируя смежность в графе.
 Если цикл содержит две последовательные несмежные вершины, vi и vi + 1, осуществим следующие шаги:
 Находим индекс j, для которого четыре вершины vi, vi + 1, vj и vj + 1 все различны и граф содержит рёбра из vi в vj и из vj + 1 в vi + 1
 Часть цикла между vi + 1 и vj (включительно) выстраиваем в обратном порядке.

Каждый шаг увеличивает число последовательных смежных пар на одну или две пары (зависит от того, являются ли vj и vj + 1 уже смежными), так что внешний цикл алгоритма может отработать максимум n раз, прежде чем он прервётся, где n — число вершин данного графа. По причинам, аналогичным приведённым в доказательстве теоремы, индекс j должен существовать, в противном случае несмежные вершины vi и vi + 1 имеют слишком маленькую суммарную степень. Поиск i и j с последующим инвертированием части цикла можно осуществить за время O(n). Таким образом, общее время работы алгоритма равно O(n2).

Связанные результаты 
Теорема Оре является обобщением теоремы Дирака, утверждающей, что если каждая вершина имеет степень не меньшую , граф является гамильтоновым. Ясно, что если граф удовлетворяет условию Дирака, сумма степеней пар вершин будет не меньше .

В свою очередь, теорема Оре обобщена до теоремы Бонди-Хватала. Можно определить замыкание графа, добавляя для каждой пары несмежных вершин с суммарной степенью как минимум  ребро, соединяющее эти вершины. Если граф удовлетворяет условию теоремы Оре, его замыкание является полным графом. Теорема Бонди-Хватала утверждает, что граф гамильтонов в том и только в том случае, если его замыкание является гамильтоновым графом. Поскольку полный граф гамильтонов, теорема Оре немедленно вытекает из этой теоремы как следствие.

Вудал нашёл версию теоремы Оре, которая относится к ориентированным графам. Положим, орграф G обладает свойством, что для любых двух вершин u и v либо существует дуга из u в v, либо полустепень исхода u плюс полустепень захода v не меньше числа вершин G. Тогда, согласно теореме Вудала, G содержит ориентированный гамильтонов цикл. Теорему Оре можно получить из теоремы Вудала путём замены каждого ребра парой направленных дуг. Близкая теорема Мейнеля утверждает, что сильно связный орграф с n вершинами, обладающий свойством, что для любых несмежных вершин u и v суммарное число рёбер, инцидентных u или v, не меньше 2n − 1, должен быть гамильтоновым.

Теорему Оре можно усилить, дав более строгое требование, чем гамильтоновость, как следствие условия для степеней вершин в теореме. В частности, любой граф, удовлетворяющий условиям теоремы Оре является либо регулярным полным двудольным графом, либо панциклическим.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

О
Гамильтоновы пути и циклы